Papier wartościowy (finanse) 
 papier wartościowy (poligrafia)